Хмелевка, Хмелёвка может означать:

Топоним

Белоруссия 
 Хмелевка — деревня, Жабинковский район, Брестская область
 Хмелевка — деревня, Малоритский район, Брестская область
 Хмелевка — деревня, Чашникский район, Витебская область
 Хмелевка — деревня, Минский район, Минская область

Россия 
Алтайский край
 Хмелёвка — село в Заринском районе

Астраханская область
 Хмелёвка — село в Камызякском районе

Брянская область
 Хмелевка — упраздненная в 2011 году деревня в Стародубском районе

Калужская область
 Хмелевка — деревня в Износковском районе

Кировская область
 Хмелевка — деревня в Арбажском районе
 Хмелевка — село в Зуевском районе
 Хмелевка — деревня в Кумёнском районе
 Хмелевка — деревня в Нолинском районе
 Хмелевка — деревня в Советском районе
 Хмелевка — деревня в Яранском районе

Костромская область
 Хмелевка — деревня в Вохомском районе
 Хмелевка — деревня в Кологривском районе
 Хмелевка — деревня в Макарьевском районе
 Хмелевка — деревня в Мантуровском районе
 Хмелевка — село в Поназыревском районе
 Хмелевка — деревня в Шарьинском районе

Липецкая область
 Хмелевка — деревня в Лебедянском районе

Нижегородская область
 Хмелевка — село в Воротынском районе
 Хмелевка — деревня в Сокольском районе
 Хмелевка — деревня в Шахунском районе

Новгородская область
 Хмелевка — деревня в Крестецком районе

Омская область
 Хмелевка — деревня в Седельниковском районе

Оренбургская область
 Хмелёвка — село в Гайском районе

Пермский край
 Хмелевка — деревня в Кунгурском районе
 Хмелевка — деревня в Пермском районе

Самарская область
 Хмелевка — деревня в Камышлинском районе

Саратовская область
 Хмелевка — деревня в Базарно-Карабулакском районе
 Хмелевка — посёлок в Саратовском районе

Свердловская область
 Хмелевка — деревня в Тавдинском районе

Тамбовская область
 Хмелевка — деревня в Инжавинском районе

Тверская область
 Хмелевка — деревня в Бологовском районе
 Хмелёвка — деревня в Лихославльском районе, Сосновицкое сельское поселение
 Хмелёвка — деревня в Лихославльском районе, Толмачевское сельское поселение
 Хмелевка — деревня в Максатихинском районе
 Хмелёвка — деревня в Нелидовском районе
 Хмелевка — деревня в Оленинском районе, Молодотудское сельское поселение
 Хмелевка — деревня в Оленинском районе, Холмецкое сельское поселение
 Хмелевка — деревня в Селижаровском районе Дмитровское сельское поселение
 Хмелевка — деревня в Селижаровском районе, Максимковское сельское поселение
 Хмелевка — до 1988 г. название деревни Малая Хмелевка в Нелидовском районе.

Томская область
 Хмелевка — село в Кожевниковском районе

Тульская область
 Хмелевка — деревня в Новомосковском районе

Тюменская область
 Хмелевка — деревня в Голышмановском районе

Ульяновская область
 Хмелевка — село в Сурском районе

Ярославская область
 Хмелевка — деревня в Пошехонском районе
 Хмелевка — река в Большесельском районе, приток Свинцовки

Украина 
 Хмелевка — село, Владимир-Волынский район, Волынская область
 Хмелевка — село, Олевский район, Житомирская область
 Хмелевка — село, Богородчанский район, Ивано-Франковская область
 Хмелевка — село, Тетиевский район, Киевская область
 Хмелевка — село, Березновский район, Ровненская область
 Хмелевка — село, Краснопольский район, Сумская область
 Хмелевка — село, Теребовлянский район, Тернопольская область
 Хмелевка — село, Городокский район, Хмельницкая область
 Хмелевка — село, Шепетовский район, Хмельницкая область

Реки 
 Хмелевка (приток Барсука) — в Тюменской области
 Хмелёвка (приток Белой Холуницы) — в Кировской области
 Хмелевка (приток Большой Подиковы) — в Кемеровской области
 Хмелёвка (приток Большой Сарки) — в Ульяновской области и Мордовии
 Хмелёвка (приток Большого Суруша) — в Самарской области
 Хмелёвка (приток Большого Юга) — в Череповецком районе Вологодской области
 Хмелёвка (приток Волги) — в Нижегородской области и Республике Марий Эл
 Хмелёвка (приток Волманги) — в Кировской области
 Хмелевка (приток Вязовки) — в Свердловской области
 Хмелевка (приток Диановки) — в Свердловской области
 Хмелевка (приток Доры) — в Боровичском районе Новгородской области
 Хмелевка (приток Емца) — в Тюменской области
 Хмелевка (приток Карабашки) — в Свердловской области
 Хмелевка (приток Кокузовки) — в Свердловской области
 Хмелёвка (приток Колпяны) — в Московской области
 Хмелёвка (приток Лысьвы) — в Пермском крае
 Хмелёвка (приток Малой Какши) — в Шахунском районе Нижегородской области
 Хмелевка (приток Малой Тоехты) — в Костромской области
 Хмелевка (приток Молвы) — в Свердловской области
 Хмелевка (приток Мостовой) — в Свердловской области
 Хмелёвка (верхний приток Неи) — в Костромской области
 Хмелёвка (нижний приток Неи) — в Костромской области
 Хмелёвка (приток Немды) — в Кировской области
 Хмелёвка (приток Тегени) — в Свердловской области
 Хмелевка (приток Ревделя) — в Свердловской области
 Хмелевка (приток Сарагулки) — в Свердловской области
 Хмелевка (приток Сулы) — в Сумской области (Украина)
 Хмелёвка (приток Сундобы) — в Костромской и Вологодской областях
 Хмелёвка (приток Суслы) — в Вологодской области
 Хмелевка (приток Тауша) — в Тюменской области
 Хмелевка (приток Туртаса) — в Тюменской области
 Хмелевка (приток Юрги) — в Тюменской области
 Хмелёвка (приток Аламбаи)
 Хмелёвка (приток Потаскуя)
 Хмелёвка (приток Нейвы) — в Свердловской области
 Хмелевка (река, впадает в Чистое болото) — в Свердловской области
 Хмелевка (река, впадает в водохранилище №4) — в Свердловской области
 Хмелевка (река, пропадает в Церковном болоте) — в Свердловской области

Прочее 
 Хмелевка — метеорит-хондрит весом 6100 грамм
 Хмелевка — сорт махорки
 Хмелевка — остановочный пункт электропоездов в Минском районе, Белорусская железная дорога
 Хмелёвка — военный полигон Балтийского флота ВМФ России

См. также 
 Хмелево
 Лесная Хмелёвка